Hermann Steidle ist der Name folgender Personen:

* Hermann Steidle (Jurist) (1878–1962), deutscher Jurist 
 Hermann Steidle (Maler) (* 1929), deutscher Maler